Варшавский учебный округ был создан в 1839 году, в его ведении были все общественные и частные ученые и учебные заведения в Царстве Польском, кроме духовных и медицинских. По состоянию на 1913 год в состав округа входили: Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская и Сувалкская губернии.

История 
Структура и деятельность округа регламентировалась «Положением о Варшавском учебном округе» от 19 июня 1840 года. На этих основах округ просуществовал до 1861 года, когда он был расформирован.

В 1867 году округ был воссоздан, и просуществовал до 1917 года.

В 1911 году Варшавский округ занимал последнее место в Европейской России. Губернаторы Царства Польского в предреволюционный период отмечали падение количества сельских начальных школ.

Попечители 
Первым попечителем воссозданного в 1867 году Варшавского учебного округа стал тайный советник, юрист Ф. Ф. Витте, который возглавлял округ до своей смерти в 1879 году.
В 1879—1897 г.г. должность попечителя Варшавского учебного округа занимал генерал-майор А. Л. Апухтин, затем, в 1897—1900 г.г. — бывший профессор математики Новороссийского университета В. Н. Лигин. В 1900 году новым попечителем округа стал бывший (1897—1899) ректор Варшавского университета Г. Э. Зенгер. В 1901 году с этого поста он ушёл в товарищи министра народного просвещения, а через год, в 1902 году Зенгер занял и пост министра. В этот период обязанности попечителя округа выполнял историк литературы, профессор И. П. Созонович.

30 мая 1902 года на должность попечителя прибывает А. Н. Шварц, до этого возглавлявший Рижский учебный округ. С началом подъёма Первой русской революции Шварца — профессора-филолога, преподававшего до отъезда в Ригу в Московском университете — срочно отзывают в Москву, чтобы препоручить ему попечительство Московским учебным округом. Вступив в эту должность 6 сентября 1905 года, консервативный по своим взглядам Шварц удерживается в этом кресле лишь 2 месяца. Получив 16 ноября 1905 года статус сенатора, Шварц по приглашению П. А. Столыпина продолжает курировать проблемы учебных заведений, и с 1 января 1908 года занимает пост министра народного просвещения. После Шварца с 1905 по 1911 годы округ возглавлял профессор ботаники В. И. Беляев.

В 1911 году попечителем становится Г. В. Левицкий, прибывший из Вильно, где он на протяжении трёх лет (с 1908 года) управлял Виленским учебным округом. В Варшаве Левицкий также проработал три года, покинув пост попечителя в 1914 году. В 1915—1917 годах последним попечителем округа был князь И. А. Куракин.

Статистика 
По состоянию на 1915 год Варшавский учебный округ насчитывал 6,342 заведения всех типов, в которых обучалось в общей сложности 474,679 учащихся, в том числе начальных школ 3,557 с числом учащихся 279,284. В распределении по административно-территориальным составляющим округа:
 Варшавская губерния: учебных заведений — 855, учащихся — 88,177.
 Калишская губерния: учебных заведений — 563, учащихся — 52,312.
 Келецкая губерния: учебных заведений — 7, учащихся — 34,303.
 Ломжинская губерния: учебных заведений — 512, учащихся — 19,773.
 Люблинская губерния: учебных заведений — 1,117, учащихся — 63,019.
 Петроковская губерния: учебных заведений — 1,786, учащихся — 138,272.
 Плоцкая губерния: учебных заведений — 512, учащихся — 25,287.
 Радомская губерния: учебных заведений — 546, учащихся — 32,623.
 Сувалкская губерния: учебных заведений — 444, учащихся — 20,913.
Распределение учащихся по типам учебных заведений (в числителе — количество учащихся, в знаменателе — число учебных заведений).

Примечание. Цифрами в столбцах таблицы обозначены административно-территориальные составляющие учебного округа:
 1 — Варшавская губерния
 2 — Калишская губерния
 3 — Келецкая губерния
 4 — Ломжинская губерния
 5 — Люблинская губерния
 6 — Петроковская губерния
 7 — Плоцкая губерния
 8 — Радомская губерния
 9 — Сувалкская губерния

Примечания

См. также 
 Ведомственные округа Российской империи
 Учебные округа Российской империи
 Варшавский университет

Варшавский учебный округ